Culloden kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Culloden (Georgia)
Culloden (West Virginia)
Culloden (Schotland)

Zie ook:
slag bij Culloden, bij Culloden (Schotland), 1746